Святск (Свя́тский, Свя́тская, Свя́тское; также Свяцкая и др.) — бывшее село в Новозыбковском районе Брянской области России. Находилось в 1 км от границы с Белоруссией.

История

Основание 
Святск был основан в 1714 году как старообрядческая слобода на территории Топальской сотни Стародубского полка, на землях Киево-Печерской лавры, по разрешению тогдашнего архимандрита лавры Афанасия Миславского:

Отношения между святскими слобожанами и Печерской лаврой хорошо иллюстрирует следующее донесение стародубского полковника И. И. Пашкова в киевскую губернаторскую канцелярию:

Расцвет 
Как и большинство старообрядческих поселений, Святск динамично развивался. По описанию 1781 года, в слободе Святской имелось в наличии:

С конца XVIII века Святская слобода входит в состав Суражского уезда, получает статус посада (соответственно название меняется со «Святская» на «Святский») и становится одним из значительных центров старообрядчества. К востоку от посада находился старообрядческий монастырь.

В XIX веке Святск был одним из крупнейших населённых пунктов своего уезда, уступая только уездному городу Суражу и посаду Клинцы, который был крупнее самого Суража. Здесь было два храма — старообрядческий и единоверческий. В конце XIX в. была открыта земская школа.

С прекращением преследований старообрядцев (1905) здесь в 1910 году была построена новая деревянная Успенская церковь, простоявшая до конца XX века.

По описанию рубежа XIX—XX вв.,

Святск в XX веке 
В 1923 году Святск, лежащий на границе уезда и губернии (а до 1772 года — на государственной границе), был передан из Суражского (к тому времени уже Клинцовского) уезда в Новозыбковский. Октябрьская революция и последующий разгром зажиточного населения стали причиной постепенного его угасания. Большой урон Святску нанесла Великая Отечественная война, когда было истреблено всё еврейское население, составлявшее здесь значительную долю (до войны в Святске, кроме двух церквей, действовала синагога).

Выдающимся событием для Святска стала установка в 1951 году бронзового бюста дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Д. А. Драгунского, здешнего уроженца.

Уничтожение 
После чернобыльской катастрофы 1986 года Святск попал в зону, подлежащую немедленной эвакуации (уровень загрязнения цезием-137 выше ). Однако из-за непонимания радиационной опасности со стороны местного населения, а также из-за недостаточно активного финансирования работ по переселению организованная эвакуация началась только в 1990-е годы.

В 1994 году был упразднён Святский сельсовет, а Святск включён в состав Старобобовичского сельсовета. В 1995 году бюст Д. А. Драгунского был перенесён на новое место — в город Новозыбков, где и стоит по сей день. Однако многие старики, решившие умереть на родной земле, не спешили покидать опасные места. Была цела ещё Успенская церковь, хотя с 1983 года здесь не было своего священника, и службы совершались от случая к случаю. В опустевшем селе бесхозный храм неизбежно стал объектом интереса разных жуликов, которые в 1990-е годы окончательно разграбили его.

В 2000 году храм сгорел, а в 2003 село окончательно обезлюдело и в 2006 было официально упразднено.

В настоящее время территория бывшего села запрещена к хозяйственному использованию и постепенно зарастает лесом. По состоянию на апрель 2015 года, сохранялись остатки церковной ограды из красного кирпича.

Население

Знаменитые уроженцы 
   Драгунский, Давид Абрамович — дважды Герой Советского Союза, участник ВОВ, генерал-полковник (1970)
  Иванов, Михаил Трофимович — полный кавалер ордена Славы, участник ВОВ

Примечания

Ссылки 
 
 Каменецкий О. Г. Не предать забвению… Памяти села Святск. — Москва : Археодоксія, 2010. — 564 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. — С. 41—43, 53—54. — ISBN 5839606367.

Упразднённые населённые пункты Новозыбковского района
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Россия)
Населённые пункты, упразднённые в 2006 году